Mahabo (district), een district van Madagaskar
Mahabo (Analamanga)
Mahabo (Anosy), een plaats in de Malagassische regio Anosy
Mahabo (Menabe), de hoofdstad van dit district in de regio Menabe
Mahabo (Vohipeno), een plaats in het Malagassische district Vohipeno